Molunat je lahko:

 Molunat, naselje v Južni Dalmaciji
 Molunat, otoček pred naseljem Molunat
 Molunat, polotok pri naselju Molunat